Pompéia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pompéia (ort), São Paulo, 
 Pompéia (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar